Альхесирас:

 Альхесирас — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Альхесирас — независимое мусульманское государство (тайфа) в Аль-Андалусе.
 Операция «Альхесирас» — неудачная попытка аргентинских спецслужб диверсии в британской военно-морской базе Гибралтар.
 Альхесирас — залив на юге Пиренейского полуострова.
 Альхесирас — испанский футбольный клуб из города Альхесирас.